Га́шек () — розповсюджене чеське прізвище. Жіночий відповідник прізвища — Гашкова ().

Відомі носії:
 Іван Гашек (1963) — чеський футболіст і тренер
 Домінік Гашек (1965) — чеський хокеїст
 Ярослав Гашек (1883 — 1923) — чеський письменник-сатирик